Ситапур:

 Ситапур  — город на севере центральной части индийского штата Уттар-Прадеш.
 Ситапур — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.